Arkin kan syfta på 
 Arkin –  i provinsen Zanjan i Iran, se  Arghīn

Personer
 Adam Arkin (1956–), en amerikansk skådespelare och regissör
 Alan Arkin (1934–), en amerikansk skådespelare